Lisac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Lisac, un village situé dans la municipalité de Novi Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Croatie
l'île de Lisac ;
Lisac, une localité située dans la municipalité de Dubrovačko primorje, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
Lisac, une localité située dans la municipalité de Klana, comitat de Primorje-Gorski Kotar.